De Infanterie Rijschool Venlo is een voormalig militair onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Blerick, gemeente Venlo. De school was onderdeel van de Frederik Hendrikkazerne.

Geschiedenis 

De rijschool werd op 1 juli 1953 op de kazerne gevestigd. Vanaf het einde van de jaren 60 bepaalde ze grotendeels zowel het karakter van de kazerne als ook het straatbeeld in de gemeente Venlo. In 1967 werd de band met de infanterie verbroken en ging de rijschool verder als zelfstandig onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Vier jaar later werd de rijschool echter ondergebracht bij het Rok-Opleidings-Centrum (ROC). In 1993 vond wederom een reorganisatie plaats, en viel de rijschool vanaf dat moment onder het nieuwe Opleidingscentrum Vervoer-, Verkeer- en Rij-opleidingen (OCVVR). Tegelijkertijd werd het wagenpark vervangen: de bekende Landrovers en viertonners maakten plaats voor de Mercedes terreinwagens. Sindsdien bestond de rijschool uit vier opleidingscompagnieën en een verzorgingscompagnie.

De rijschool diende als eerste kennismaking van dienstplichtigen, waarvan er elke maand enkele honderden in Venlo werden gestationeerd tijdens de algemene militaire vooropleiding, en werden cursisten vanuit heel Nederland in de kazerne opgeleid voor de lichte vrachtauto.

De rijschool stond vooral bekend vanwege het ingewikkelde stratenplan in de gemeente. Om die reden was de rijschool uitermate geschikt voor dienstplichtigen om bekend te geraken met de voertuigen van de kazerne. Ook de nabijheid van twee grote militaire oefenterreinen Groote Heide en Crayelheide speelde hierbij een rol. De militairen leerden op deze manier ook op andere, minder toegankelijke terreinen te rijden.

In opspraak 
De kazerne, en daarmee de rijschool, kwam herhaaldelijk in opspraak. Zo werd de kazernecommandant in 1968 door de marechaussee onderzocht vanwege zijn privé-gedrag. In 1970 resulteerde een handgemeen in een moordzaak. Enkele weken later kreeg hij een gevangenisstraf opgelegd. In 1967 bleek het eten op de kazerne te slecht om te eten, en togen bijna alle manschappen naar snackbars. In 1994 kwam de rijschool in opspraak door een krantenbericht van 14 juli van dat jaar. In dat bericht doet een dienstplichtig soldaat zijn verhaal over het leven op de kazerne.

Maar de militairen lieten zich ook van hun goede kant zien. Zo hielpen zij in 1974 de plaatselijke politie met een zoektocht naar een verdwenen meisje.

Opheffing rijschool en kazerne, en herontwikkeling 
Rond de eeuwwisseling verdween de rijschool uit Venlo. Hierdoor was er ook geen noodzaak meer om de kazerne nog operationeel te houden. De rijschool verdween, en de nog aanwezige militairen werden herplaatst naar Tilburg. De marechausse bleef echter nog enkele jaren op het terrein gevestigd, maar verdwenen in 2005 eveneens uit Venlo.

In de jaren die volgden, kocht de gemeente Venlo het terrein over van Defensie, met als doel de herontwikkeling van het terrein. Na enkele mislukte plannen werd in 2022 besloten om er vooral nieuwe woningen te bouwen. Een aantal van de gebouwen zijn in de tussentijd aangemerkt als rijksmonument dan wel gemeentelijk monument. De overige gebouwen zijn inmiddels gesloopt.

Zie ook 
 Fort Sint-Michiel
 Huzaren van Venlo
 Limburgse Jagers
 Kazernekwartier
 Lijst van rijksmonumenten in Blerick
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Voormalige school in Venlo
Voormalige kazerne in Nederland